LabWindows/CVI – środowisko programowe

 Hirsz (Cvi) Perec Chajes – polski żyd, naczelny rabin Triestu i Wiednia
 Cvi Ajalon – izraelski wojskowy

 Tirat Cewi – kibuc w Izraelu
 Nir Cewi – moszaw w Izraelu
 Sede Cewi – moszaw w Izraelu
 Concours de Voltige International, FEI